Tabaqueros puede referirse a:

 la localidad española de Tabaqueros, en la provincia de Albacete; o
 el nombre común de la planta Rumex crispus.